Пьянов — русская фамилия.

Известные носители 
 Пьянов, Алексей Степанович (1934—2014) — советский и российский поэт-сатирик, пародист, прозаик, журналист, редактор.
 Пьянов, Валентин Александрович (род. 1991) — российский хоккеист, правый нападающий.
 Пьянов, Валерий Александрович (1940—2012) — русский художник нонконформист.
 Пьянов, Денис Валерьевич (род. 1978) — российский театральный и киноактёр, пятикратный лауреат премии «Золотой софит».
 Пьянов, Евгений Николаевич (1972—1999) — российский рок-музыкант, гитарист, участник группы «Гражданская оборона».
 Пьянов, Сергей Алексеевич (1972—2001) — старший сержант милиции, погиб при исполнении служебных обязанностей.
 Пьянов, Юрий Васильевич (род. 1947) — советский футболист, тренер.